ABN AMRO World Tennis Tournament 2023 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с призовым фондом в размере чуть больше 2 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2023 году турнир проходил в период с 20 февраля по 26 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 Февраля 2023
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Матеус Алвес
  Томас Белуччи
  Жоао Фонсека
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Уго Деллиен
  Доминик Тим
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Николас Ярри
  Юго Гастон
  Факундо Багнис
  Томас Барриос Вера
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Хуан Мануэль Черундоло

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 Февраля 2023

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Рио-де-Жанейро
Теннис
Февраль 2023 года
Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису по годам